Octavio est un prénom espagnol et portugais.

Prénom 
 Octavio Dotel, joueur dominicain de base-ball.
 Octavio Paz Lozano, écrivain mexicain.
 Octavio Ocampo, artiste mexicain.
 Octavio Zambrano, entraîneur équatorien de football.
 Octávio Trompowsky, un joueur d'échecs brésilien.

Prénom utilisé en tant que pseudonyme 
 Octávio (1993-), Octávio Merlo Manteca, footballeur brésilien.
 Marco Octávio, un entraîneur brésilien de football de plage.

Autre 
 Octavio (film), un long métrage documentaire français.
Sociedad Deportiva Octavio, un club espagnol de handball.

Voir aussi 
 Otávio